Крепкое
 Крепкое — село в Красноперекопском районе Крыма
 Крепкое — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе Крыма